SSBS est un sigle qui peut désigner :
 Sol-sol balistique stratégique, utilisé en France pour des types de missile balistique stratégique lancé depuis le sol pour atteindre un objectif également au sol.
 Sigle utilisé dans l'armée pour désigner de manière humoristique une personne ayant un comportement empreint de flagornerie.